Екатери́на Никола́евна Гейденре́йх (настоящее отчество Никоди́мовна; , Киев, Российская империя — 28 января 1982, Ленинград, СССР) — артистка балета и педагог; основатель и первый художественный руководитель Пермского хореографического училища.

Биография 

Училась с 1906 года на балетном отделении Петербургского театрального училища. С 1915 по — 1936 год танцевала в Санкт-Петербургском Мариинском театре, с 1920 года исполняла сольные партии в классических балетах: фея Сирени, фея Золота («Спящая красавица» П. И. Чайковского), Гамзатти и Уличная танцовщица в балетах Людвига Минкуса «Баядерка» и «Дон Кихот», Повелительница нереид, Царица вод, Царь-девица в балете «Конёк-горбунок» и Рамзея в балете «Дочь фараона» Цезаря Пуни) и др.

Одновременно с артистической деятельностью в 1925—1941 годах преподавала в Ленинградском хореографическом техникуме (с 1937 года — училище). С 1936 по 1941 годы — педагог-репетитор Ленинградского Малого театра оперы и балета.

Жила в блокадном Ленинграде до 2 апреля 1942 года, когда была арестована по доносу, осуждена на 10 лет с поражением в правах сроком на 5 лет и этапирована на Урал, в Усольский лагерь, находившийся в Соликамске .

5 декабря 1942 года как инвалид была освобождена по Постановлению Верховного суда СССР от 1 августа 1942 года. В 1943 году возобновила преподавательскую работу в Ленинградском хореографическом училище, находившимся в эвакуации в . В 1944 году, после снятия блокады, училище вернулось в Ленинград, а Екатерина Гейденрейх, лишённая права покинуть край и въехать в свой родной город, осталась в Молотове руководить созданной при Молотовском театре оперы и балета хореографической студией. В 1945 году, когда студия была преобразована в Молотовское хореографическое училище, Екатерина Гейденрейх стала его первым художественным руководителем, оставаясь на этом посту до 1956 года.

В 1958 году после перерыва более чем в четверть века возобновила для труппы московского Большого театра балет Михаила Фокина на музыку Фредерика Шопена «Шопениана».

Репертуар 
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Фея Сирени, Фея Золота
 «Баядерка» Л. Минкуса — Гамзатти
 «Дон Кихот» Л. Минкуса — Уличная танцовщица
 «Дочь фараона» Ц. Пуни — Аспиччия, Рамзея
 «Конёк-горбунок» Ц. Пуни — Царь-девица, Повелительница нереид, Царица вод

Некоторые ученики 
 Фея Балабина
 Галина Исаева
 Нина Меновщикова 
 Марианна Подкина
 Вера Станкевич
 Елена Быстрицкая (педагог, заслуженный учитель школы РФ)
 Лидия Уланова (педагог, заслуженный учитель школы РФ, заслуженный деятель искусств Северной Осетии-Алании)

Признание 
 В 1997 году, к 100-летию со дня рождения Екатерины Гейденрейх, на стене основанного ею Пермского хореографического училища была установлена памятная доска.
 В 2000 году балерине посмертно присвоено звание «Выдающийся деятель пермского балета XX столетия».

Образ в изобразительном искусстве 
Образ Екатерины Гейденрейх неоднократно запечатлела в своих пастельных работах Зинаида  Серебрякова: «Портрет  Е. Н. Гейденрейх в красном», «Портрет  Е. Н. Гейденрейх в голубом», «Портрет Е. Н. Гейденрейх» (все — 1923), «Портрет  Е. Н. Гейденрейх в белом парике» (1924).

Примечания 

 Комментарии

Литература

Ссылки 
 

Преподаватели Ленинградского хореографического техникума
Преподаватели Ленинградского хореографического училища
Преподаватели Пермского хореографического училища
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Персоналии:Пермь